Gurten kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Gurten (berg), Bern,

Österrike 

 Gurten (kommun), Oberösterreich,  

Robotskapade Österrikeförgreningar